Regny – wieś w województwie łódzkim, w powiecie łódzkim wschodnim, w gminie Koluszki
 Regny – osada leśna w województwie łódzkim, w powiecie łódzkim wschodnim, w gminie Koluszki
 Regny – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Pikardia, w departamencie Aisne